Гео́ргий Ива́нович Ковро́в (Кувши́нов) (а — 8 июля 1961 года) — русский и советский актёр. Народный артист РСФСР (1949).

Биография 
Георгий Кувшинов родился в Ярославле.

В 1906 году окончил Ярославскую церковно-приходскую школу. С 1907 года —артист Ярославской антрепризы, в 1910 году стал артистом антрепризы Яновского в Великом Устюге.

В 1911 году стал артистом антрепризы Воротникова в родном городе, с 1912 года — артист антрепризы Пенчковского в Чистополе, в следующем году стал артистом ярославской антрепризы Ростовцева.

В 1914 году стал артистом драматического кружка имени В. Г. Белинского в Пензе, через год стал артистом антрепризы Меснянкиной в Ставрополе, летом 1916 года — артист антрепризы Валентинова в Кисловодске.

В 1916 году был призван в Русскую императорскую армию. Был артистом фронтового театра 67-й дивизии Западного фронта.

В 1917 году демобилизовался, стал артистом Ярославского драматического театра, с 1919 года по 1924 год и с 1929 года по 1930 год был артистом Театра Корша, с 1924 года по 1929 год был артистом Московского театра имени МГСПС.

В 1930 году устроился артистом в Радиокомитет, в 1931 году стал артистом Московского театра Революции, в 1932 году — артистом Театр имени Московского областного совета профессиональных союзов.

В 1934 году начал свою работу в Малом театре, в 1942 году перешёл в Московский театр драмы.

Скончался 8 июля 1961 года в Москве. Похоронен в колумбарии Новодевичьего кладбища.

Фильмография 

 1956 — Поэма о море — Максим Тарасович Федорченко
 1956 — Крылья (фильм-спектакль) — Вернигора
 1944 — Большая земля — Василий Черных
 1940 — Суворов — Прохор
 1935 — Путь корабля — Захар Иванович Меркулов, капитан судна «Альбанов»
 1933 — Горячая кровь — Федор
 1930 — Тихий Дон — Степан Астахов
 1929 — В город входить нельзя — Собин
 1928 — Хромой барин
 1925 — Первые огни — Кузьма Ковров
 1925 — Бабий Лог — исправник
 1917 — А господский дом загорается…

Награды и звания 
 Заслуженный артист РСФСР (1933 год)
 Народный артист РСФСР (26 октября 1949 года)
 Орден Трудового Красного Знамени (26 октября 1949 года)
 Орден «Знак Почёта» (23 сентября 1937 года)

Примечания

Ссылки 
 

Участники Первой мировой войны (Россия)
Похороненные на Новодевичьем кладбище